The Wallflowers:

 The Wallflowers — рок-группа из Лос-Анджелеса.
 The Wallflowers — дебютный студийный альбом группы The Wallflowers.